«Un poco de amor» puede referirse a:

 Un poco de amor (1983), álbum de Guillermo Dávila.
 Un poco de amor (1995), canción de Shakira.
 Un poco de amor (2008), canción de Edurne.

Variaciones
 Un poco de amor francés (1991), canción de Los Redonditos de Ricota.
 Un poco de tu amor (2004), canción de RBD.